Трновци могу бити:

 Трновци (Могила), насељено место у општини Могила, Северна Македонија;
 Трновци (Кърджали), насељено место у Крџалијској области, Бугарска;
 Трновци (Силистра), насељено место у Силистранској области, Бугарска;

или

 Велики Трновци, насељено место у општини Какањ, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина;
 Мали Трновци, насељено место у општини Високо, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина.